Romery (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Romery (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia